Unió Gracienca d'Escacs
 Université Grenoble-Alpes